Hrodźišćo ist die sorbische Bezeichnung für:

 den Ort Gröditz bei Weißenberg, Landkreis Bautzen
 den Berg Rotstein
 allgemein für einen slawischen Burgwall